Кучумовичи (известны также как царевичи Сибирские и князья Сибирские) — многочисленные дети, внуки, племянники хана Кучума () и таким образом чингизиды и шибаниды (шейбаниды). Кучумовичи попали в плен в ходе покорения Россией Сибирского ханства. В России были испомещены в Ярославле и Мещёре, именовались сибирскими царевичами. Многие отличились на воинской службе. Одна из царевен Сибирских была женой дяди Петра I, другая вышла замуж за сына грузинского царя.

История 

После решающей битвы на Чувашевом мысу сыновья Кучума были захвачены Ермаком и доставлены в Россию. В 1591 году сын Кучума, Абулхайр, первым из династии Сибирских ханов принял православие. Его примеру последовала и вся его семья, и это в конечном итоге позволило им ассимилироваться и пополнить российское дворянство. Его сын принял имя Василий Абулгарович, а внук — Роман Васильевич, что уже нельзя было отличить от обычного русского имени.

В 1686 году российский царь издал указ о внесении царей Имеретинских, царевичей Сибирских и князьей Касимовских в родословные книги русского дворянства. В 1718 году по указу Петра I сибирским царевичам было велено впредь именоваться князьями.

Жёны: Салтаным, Сюйдеджан, Яндевлет, Актулум, Ак-Сюйрюн, Шевлель, Кубул и Чепшан.

Дети
 Али бин Кучум — сибирский хан (1600—1607). В 1607 году попал в плен. В России именовался сибирским царём. Проживал в Ярославле. В 1641/42 году переселился в Касимов, где и умер.
 Алтанай бин Кучум — сибирский царевич, жил в Ярославле. Основатель рода князей Сибирских. Жена — дочь Мухаммеда-Кули.
 Абулхайр бин Кучум () (род. ок. 1575) — сибирский царевич, сын Кучума от восьмой жены Чепшан. Попал в плен в 1591 году. В 1600 году крестился, после крещения звался Андреем Кучумовичем. Упоминается в Москве и Владимире.
 Мухаммед-Кули (Магметкул) (ум. декабрь 1618) — сибирский царевич, полковой воевода, племянник хана Кучума, сын его брата Ата-Кули.

Внуки
 Култуган бин Али (ум. 2 октября 1623) — сибирский царевич, жил в Ярославле.
 Арслан бин Али (Араслан Алеевич, ) — касимовский хан. Был сыном сибирского хана Али и внуком хана Кучума. До воцарения именовался сибирским царевичем.
 Хансюер бин Али (род. 1594) — сибирский царевич. Был испомещён в Касимовском ханстве с поместным окладом 1050 четей и денежным — в 120 рублей. В 1613—15 годах служил под Смоленском с братом Янсюером и тремя дядьями, откуда отъехал в Литву, а оттуда — в Крым. Был схвачен русскими казаками в приазовских степях, и 25 марта 1630 года сослан в Соликамск, откуда в 1635 году перевёден в Устюг. В 1638 году был отпущен в Ярославль на поруки к отцу Али.
 Аблай-Гирей — совершил нападение на Уфу в 1635 году.

Известные представители князей Сибирских 
Происшедшее от Али и Абулхайра потомство не пресеклось, Пётр I присоединил его к дворцовым волостям, а Татар Касимовских приписал к Воронежским строительным, корабельным верфям.

В XVII в. Касимов разделяется на 3 одинаковые части: удел Касимовских ханов и Беков (Старая Татарская слобода (Казань)); Ямская слобода Казань(находилась в прямом подчинении Москвы, при участии потомков, татарских-дворянских родов были созданы, позже аналоги в Москве и других городах Р.И.), остальная часть города (в том числе  Марфина Слобода) управлялась Касимовским воеводой. В 1708 г., при разделении России на 8 губерний, Касимов отнесён был к Казанской губернии, в 1719 г. — к Шацкой провинции Азовской губернии, в 1778 г. сделан уездным городом Рязанского наместничества, в 1796 г. — уездным городом Рязанской губернии. Так как татар при Алексее Михайловиче насильно крестили, а у не крещённых отбирали вотчины и наделы, при Михаиле Романове род князей Сибирских пошёл от второго сына хана Кучума, царевича Алтаная. У него было два сына, именовавшиеся ещё царевичами: Дост-Салтан (по крещении Пётр) и Иш-Салтан (по крещении Алексей). Оба они, равно как их жёны и дети, погребены в Новоспасском монастыре в Москве, и им придан титул царевичей, который остался и за последующим поколением до конца XVII и начала XVIII века, а именно за детьми царевича Сибирского Алексея Алексеевича: Григорием, Василием и Дмитрием. Они стали последними из царевичей Сибирских.

В Боярской книге записаны князья Сибирские: стряпчий Богдан (1683-1692) и стольник Фёдор (1692) Калинниковы. 

Потомки сибирских ханов не избежали ссылки на родину предков. Василий Алексеевич Сибирский, судя по всему, выступил на стороне царевича Алексея против Петра Первого. В 1718 году он был сослан в Архангельск. Вёл себя там совсем не смирно. Петру I жаловались на него: мол, стрелял по церковным крестам и в разговорах сетовал, что Сибирь не ему принадлежит. Его потомков Пётр лишил титула царевичей, но оставил им титул князей. Жена его Анна Семёновна Грушецкая (умерла в 1711 году) была сестрой Агафьи Семёновны Грушецкой — первой жены царя Фёдора Алексеевича.

Внук Василия Алексеевича, князь Василий Фёдорович Сибирский, достиг звания Генерала от инфантерии на службе у Екатерины Великой, но был отправлен в Сибирь её сыном Павлом I. При Александре I он вернулся в Санкт-Петербург и был назначен сенатором.

Его сын Александр Васильевич также был генералом, участником войны 1812 года. Отстранён от службы в Киеве в 1826 году, поскольку во время следствия по делу декабристов дал отличную характеристику служившему под его началом П. И. Пестелю. Умер в 1836 году и похоронен у церкви на Аскольдовой могиле.

Сын последнего, Александр Александрович Сибирский (1824—1879), также поступил на военную службу и участвовал в Крымской войне. Он получил известность как автор монографии о медалях и монетах Боспорского царства, которые он собственноручно изучал в греческих колониях в Крыму и на Юге России. Весь тираж монографии погиб во время наводнения и сохранилось лишь три экземпляра. В 1859 году Александр Александрович Сибирский был удостоен за этот труд Демидовской премии. Собранная А. А. Сибирским коллекция древних монет после его смерти была передана великому князю Александру Михайловичу.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Дворянские роды Российской империи. Том 3. Князья. / С. В. Думин. — : Ликоминвест, 1996. — С. 103, таб. 24.
 Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию российского дворянства. / Л. М. Савёлов. — Издание второе. — Острогожск: Типо-Литография Азаровой М. Ф. 1898. — С. 221.
 Трепавлов В. В., Беляков А. В. Сибирские царевичи в истории России. — : Российская Академия наук, Институт Российской истории; Санкт-Петербург Издательство Олега Абышко.
 Беляков А. В. Чингисиды в России XV—XVII веков: просопографическое исследование. — Издательство: Рязань. — ISBN 978-5-904872-07-8
 Рахимзянов Б.Р. Англо-американская историография тюрко-татарских государств XV–XVIII вв. // История татар с древнейших времен: В 7 т. – Т. 4. Татарские государства XV–XVIII вв. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2014. – С. 67-71.
 Bulat Rahimzyanov, “Kasim Hanliği [Касимовское ханство],” in Avrasya'nın Sekiz Asrı Çengizoğulları, edited by Hayrunnisa Alan and İlyas Kemaloğlu. Istanbul: ÖTÜKEN, 2016, pp. 285-319.
 Рахимзянов Б.Р. Англо-американская историография тюрко-татарских государств XV–XVIII вв. // История татар с древнейших времён: В 7 т. – Т. 4. Татарские государства XV–XVIII вв. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2014. – С. 67-71.
 Рахимзянов Б.Р. Политическое развитие Касимовского ханства // История татар с древнейших времён: В 7 т. – Т. 4. Татарские государства XV–XVIII вв. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2014. – С. 359-376.

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт Сибирского царского дома

Дворянские роды Российской империи
Сибирское ханство
Татарские царевичи
 
Дворянские роды Русского царства
Дворянские роды по алфавиту